Krankenfahrstuhl bezeichnet:

amtlich einen Rollstuhl 
ein Kraftfahrzeug, siehe Krankenfahrstuhl (Kraftfahrzeug)